Сольпа:

 Сольпа (приток Иванцовки) — река в России, протекает в Кировской области. 
 Сольпа (приток Лекмы) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области.